Андре́ево (до 1948 года Коша́й; , ) — исчезнувшее село в Ленинском районе Республики Крым, располагавшееся на западе района и Керченского полуострова, примерно в 1,5 км к юго-востоку от современного села Ерофеево.

История 
Первое документальное упоминание села встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Кошай входил в Арабатский кадылык Кефинского каймаканства. После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Левкопольскому, а после ликвидации в 1787 году Левкопольского — к Феодосийскому уезду Таврической области. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Кошай был включён в состав Парпачской волости Феодосийского уезда.

По Ведомости о числе селений, названиях оных, в них дворов… состоящих в Феодосийском уезде от 14 октября 1805 года, в деревне Кошай числилось 30 дворов и 154 жителя. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Кошаи обозначена с 30 дворами. После реформы волостного деления 1829 года Кашай, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», отнесли к Агерманской волости (переименованной из Парпачской). На карте 1836 года в деревне 22 двора, как и на карте 1842 года.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Владиславской волости. Согласно «Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Кошай — владельческая и общинная татарская деревня с 10 дворами и 53 жителями при колодцах. На трёхверстовой карте Шуберта 1865—1876 года в деревне Кошай обозначено 10 дворов. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год» в деревне Кошай, не входившей ни в одно сельское общество, числилось 95 безземельных жителей, домохозяйств не имеющи.

После земской реформы 1890-х годов деревня осталась в составе преобразованной Владиславской волости. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» в деревне Кошай, находившейся в частном владении, числилось 119 жителей, домохозяйств не имеющих. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в деревне Кошай Владиславской волости Феодосийского уезда числилось 23 двора с русским населением в количестве 208 человек только «посторонних» жителей.

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село вошло в состав вновь созданного Владиславовского района Феодосийского уезда, а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа ликвидировались и Владиславовский район стал самостоятельной административной единицей. Декретом ВЦИК от 04 сентября 1924 года «Об упразднении некоторых районов Автономной Крымской С. С. Р.» в октябре 1924 года район был преобразован в Феодосийский и село включили в его состав Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Кошай, Арма-Элинского сельсовета (в котором село состояло всю дальнейшую историю) Феодосийского района, числилось 47 дворов, из них 41 крестьянский, население составляло 202 человека, из них 199 русских и 3 украинца. Постановлением ВЦИК «О реорганизации сети районов Крымской АССР» от 30 октября 1930 года (по другим сведениям 15 сентября 1931 года) Феодосийский район упразднили и село включили в состав Ленинского.

В 1944 году, после освобождения Крыма от фашистов, согласно Постановлению ГКО СССР № 5859 от 11 мая 1944 года, 18 мая крымские татары были депортированы в Среднюю Азию. С 25 июня 1946 года селение в составе Крымской области РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года Кошай переименовали в Андреево. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. На 1968 год село входило в Батальненский сельсовет. Андреево исключено из учётных данных в 1984 году.

Динамика численности населения 

 1805 год — 154 чел.
 1864 год — 53 чел.
 1892 год — 95 чел.

 1902 год — 119 чел.
 1915 год — 0/208 чел.
 1926 год — 202 чел.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Карта Ленинского района Крыма

Исчезнувшие населённые пункты Ленинского района Крыма